Obi Ikechukwu Charles, mais conhecido como Charles Obi (Nigéria, 2 de janeiro de 1985), é um futebolista nigeriano, posição de atacante.

Com 1,86 cm de altura e pesando cerca de 83 kg, joga atualmente no Suduroy, clube das Ilhas Faroé. Anteriormente, defendeu o Vodafonedeildin e o Løgmannsteypið, todos clube da mesma ilha.

Ligações externas
 O Gol

Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Boavista Futebol Clube